Alexandra (Nieuw-Zeeland), een plaats in Otago op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Alexandra (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Alexandra (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Alexandra (film), een Amerikaanse pornofilm uit 1983
 Alexandra (stoel), een stoel ontworpen door Javier Mariscal voor de Italiaanse fabrikant Moroso
 Alexandra (zangeres), een Duitse zangeres
 Alexandra (plant), plantengeslacht

Zie ook 
 Alexander (doorverwijspagina)
 Cassandra (mythologie)